Cette liste des abbés de Heiligenkreuz reprend les noms des supérieurs ecclésiastiques de l’abbaye de Heiligenkreuz.

Liste d'abbés